Le Confessionnal est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Confessionnal, film de Robert Lepage (1995)
 Le Confessionnal'', roman de Georges Simenon (1966)